Chiesa dell'Intercessione della Santissima Madre di Dio – chiesa di Mary, in Turkmenistan
 Chiesa dell'Intercessione in Fili – chiesa di Mosca, in Russia
 Chiesa dell'Intercessione sul Nerl' – chiesa di Bogoljubovo (Oblast' di Vladimir), in Russia
 Chiesa dell'Intercessione della Theotókos in Izmajlovo – chiesa di Mosca, in Russia
 Chiesa dell'Intercessione della Madre di Dio – chiesa di Harbin, in Cina
 Chiesa dell'Intercessione della Santa Vergine – chiesa di Vareš, in Bosnia-Erzegovina
 Chiesa dell'Intercessione della Santa Madre di Dio in Medvedkovo – chiesa di Mosca, in Russia
 Chiesa dell'Intercessione della Santa Madre di Dio Regina del Santo Rosario – chiesa di Tomsk, in Russia
 Chiesa dell'Intercessione della Santissima Madre di Dio (Teslić) – chiesa di Teslić, in Bosnia-Erzegovina

Pagine correlate 
 Cattedrale dell'Intercessione